quartetto in musica significa che suonano quattro strumento per esempio i tromboni e le trombe

Cinema 
 Quartetto – film del 2001 diretto da Salvatore Piscicelli

Musica
 Quartetto – gruppo composto da quattro strumentisti o cantanti
 Quartetto d'archi
 Quartetto – composizione musicale per un quartetto di strumenti
 Quartetto – nell'opera lirica, composizione scritta per un gruppo di quattro voci soliste
 Quartetto – brano musicale di Izzi e Bignotti, vincitore dello Zecchino d'Oro 1959
Quartetto – album del Quartetto di Lucca del 1963

Altro 
 Quartetto – gioco di carte
 Quartetto per il Medio Oriente – ente formato da ONU, Unione europea, Stati Uniti e Russia con l'obiettivo promuovere il dialogo e le azioni di pace in Medio Oriente.

Pagine correlate
Quartet

Altri progetti